Rodolfo I puede hacer referencia a:
 Rodolfo I de Borgoña (c. 859-912), rey de Borgoña (888-912).
 Rodolfo I de Stade (m. 1124), margrave de la Marca del Norte y conde de Stade.
 Rodolfo I de Habsburgo (1218-1291), conde de Habsburgo y rey de Romanos (1273-1291).
 Rodolfo I de Baden-Baden (1230-1288), margrave de Baden (1268-1288).
 Rodolfo I de Baviera (1274-1319), duque de Alta Baviera y conde palatino del Rin (1294-1317).
 Rodolfo I de Bohemia (c. 1281-1307), duque de Austria, duque de Estiria (1298-1307), rey de Bohemia y rey de Polonia (1306-1307).
 Rodolfo I de Baden-Sausenberg (m. 1313), margrave de Hachberg-Sausenberg.
 Rodolfo I de Sajonia-Wittenberg (h. 1284-1356), duque de Sajonia-Wittenberg (1298-1356), elector de Sajonia y archimariscal del Sacro Imperio.